Antti Törmänen, né le  à Espoo, en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste d'ailier.

Carrière 
Törmänen a joué l'essentiel de sa carrière dans la SM-liiga en Finlande. Il a été repêché par les Sénateurs d'Ottawa en 1994 mais n'a joué qu'une saison dans la Ligue nationale de hockey. Il a également représenté son pays avec l'équipe de Finlande de hockey sur glace avec laquelle il a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1998.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 40|| 18|| 11|| 29|| 18|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1991-1992|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 44|| 12|| 9|| 21|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 21|| 2|| 0|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 46|| 20|| 18|| 38|| 46|| 12|| 4|| 3|| 7|| 14
|-
| 1994-1995|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 50|| 19|| 13|| 32|| 32|| 11|| 7|| 4|| 11|| 20
|-
| 1995-1996|| Senators de l'Île-du-Prince-Édouard|| LAH|| 22|| 6|| 11|| 17|| 17|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1995-1996|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 50|| 7|| 8|| 15|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 50|| 18|| 14|| 32|| 54|| 9|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 48|| 20|| 14|| 34|| 56|| 8|| 3|| 2|| 5|| 12
|-
| 1998-1999|| HV71|| Elitserien|| 50|| 14|| 22|| 36|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HV71 || Elitserien|| 50|| 18|| 15|| 33|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 56|| 15|| 19|| 34|| 73|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 55|| 13|| 15|| 28|| 73|| 12|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2002-2003|| Södertälje SK|| Elitserien|| 49|| 12|| 21|| 33|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Södertälje SK|| Elitserien|| 25|| 6|| 3|| 9|| 26|| -|| -|| -|| -|| -

| 410|| 137|| 113|| 250|| 430|| 63|| 17|| 17|| 34|| 62 

| 174|| 50|| 61|| 111|| 198|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en septembre 1970
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du HV 71
Joueur du Södertälje SK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur du CP Berne
Attaquant de hockey sur glace